

Fantascienza
 Space opera – sottogenere della fantascienza, le cui avventure vedono contrapporsi imperi galattici
 Space opera militare – sottogenere della fantascienza e della space opera le cui avventure  ruotano attorno a un conflitto armato interplanetario

Giochi 
 Space Opera – gioco di ruolo pubblicato nel 1980 dalla Fantasy Games Unlimited
 Space Opera – gioco da tavolo pubblicato nel 1998 della McSuffus e dalla Nexus Games